Томашови́це () — населенные пункты в Польше.

 Томашовице — село в Краковском повяте Малопольского воеводства.
 Томашовице — село в Люблинском повяте Люблинского воеводства.

Литература 
 Tomaszowice, Tom XII: Szlurpkiszki — Warłynka. — Warszawa, 1892, стр. 378—379